Příjmení Frenkel () má více nositelů:

 Jacob A. Frenkel (* 1943), americko-izraelský ekonom a obchodník
 Jakov Iljič Frenkel (1894–1952), sovětský fyzik
 Naftalij Aronovič Frenkel (1883–1960), ruský židovský podnikatel, příslušník sovětské tajné policie
 Peter Frenkel (* 1939), bývalý východoněmecký atlet, chodec, olympijský vítěz v chůzi na 20 kilometrů z roku 1972
 Rina Frenkel (* 1956), izraelská politička a poslankyně Knesetu za stranu Ješ atid

Externí odkazy